Лутайка — название населённых пунктов на Украине:

 Лутайка — село в Гребенковском районе Полтавской области.
 Лутайка — село в Прилукском районе Черниговской области.